Elitserien i volleyboll kan syfta på:

Elitserien i volleyboll för herrar
Elitserien i volleyboll för damer